Соревнования по волейболу среди женских команд на XXVII летней Универсиаде в Казани проходили с 8 по 15 июля 2013 года с участием 15 команд.

На предварительном этапе сборные распределены по 4 группам. По результатам матчей группового этапа по две команды из каждой группы продолжили борьбу за медали по системе плей-офф. Сборные, занявшие в группах 3—4-е места, стали участниками утешительных матчей за 9—15-е места.
 
Отказалась от выступления сборная Алжира. 42 матча турнира посетили 38802 зрителя. Победителем соревнований стала сборная России, а самым ценным игроком признана Наталья Обмочаева.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 9—15-е места

Четвертьфиналы

Полуфинал за 13—15-е места

Полуфиналы за 9—12-е места

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 1—8-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5—8-е места

Полуфиналы за 1—4-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте XXVII летней Универсиады
 

Волейбол на летней Универсиаде 2013